Николай Иванович Ольховский:
 Ольховский, Николай Иванович (1819—1868) — генерал-майор, начальник Петербургского Монетного Двора и драматург. 
 Ольховский, Николай Иванович (1909—1978) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.